Los términos oscuro, oscuros o fase oscura pueden designar a:

 En forma directa, como ausencia de luz.
 
 Edad Oscura: cualquier época histórica que se califique de oscura por alguna razón; entendiendo habitualmente la oscuridad de forma metafórica, como ausencia de información o como predominio del oscurantismo. También se les suele denominar fases oscuras.

 La fase oscura, una fase de la fotosíntesis.
 La luna nueva, fase de la luna considerada oscura.
 Lado oscuro de la Luna, otra forma de llamar a la cara oculta de la luna.
 Datos oscuros.
Oscuros, nombre de la saga de novelas románticas The Fallen de Lauren Kate.
Oscuros, novela de la saga homónima.
Oscuros, película de fantasía de 2016, dirigida por Scott Hicks bajo el nombre original Fallen.